Крупец — топоним

Белоруссия 
 Крупец — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 В Брянской области:
 Крупец — деревня (бывшее село) в Брасовском районе
 Крупец — бывшее еврейское поселение (колония) на территории современного Красногорского района
 См. также: Большой Крупец и Малый Крупец — деревня и село в Выгоничском районе

 В Курской области:
 Крупец — село в Беловском районе
 Крупец — село в Дмитриевском районе
 Крупец — посёлок станции в Рыльском районе
 Крупец — село в Рыльском районе

 Крупец — деревня в Смоленской области

 Крупец — деревня в Тульской области

Украина 
 Крупец — село в Радивиловском районе Ровенской области
 Крупец — село в Шосткинском районе Сумской области
 Крупец — село в Славутском районе Хмельницкой области

Люди 
 Крупец, Леонид Фёдорович (род. 1956) — белорусский политический деятель.

См. также 
 Новый Крупец
 Старый Крупец
 Коропец